Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Region Primorje.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Region, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Region gibt es 12 Städte und 28 Siedlungen städtischen Typs. Jeweils zwei der Städte und städtischen Siedlungen sind „geschlossen“ (SATO).

Quellen 

!Stadte
Primorje